Osoby o tym nazwisku:
 Alexander Gustafsson – szwedzki bokser oraz zawodnik mieszanych sztuk walki
 Bo Gustafsson – szwedzki lekkoatleta
 Henrik Gustafsson – szwedzki żużlowiec
 Jan Gustafsson – niemiecki szachista
 Lars Gustafsson – szwedzki poeta, dramaturg, prozaik i eseista
 Madeleine Gustafsson – szwedzka piłkarka ręczna
 Mats Gustafsson – szwedzki saksofonista
 Mikael Gustafsson – szwedzki polityk
 Rune Gustafsson – szwedzki lekkoatleta
 Rune Gustafsson – szwedzki gitarzysta i kompozytor
 Veikka Gustafsson – fiński alpinista i himalaista

Inne:
 (5498) Gustafsson – planetoida z pasa głównego asteroid